El Trofeu Comte de Godó 1987 és una competició tennística que es jugà sobre terra batuda pertanyent al circuit Grand Prix. La 35a edició del torneig es va celebrar entre el 21 i el 27 de setembre de 1987 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí
 Quadre dobles masculins

1987
Competicions esportives del 1987 a Catalunya